Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Thomas Muster che ha battuto in finale Jakob Hlasek 6-1, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Miloslav Mečíř (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (semifinali)
 Jakob Hlasek (finale)
 Tomáš Šmíd (primo turno)

 Paolo Canè (quarti di finale)
 Michiel Schapers (secondo turno)
 Thomas Muster (campione)
 Marián Vajda (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1986